Метрополите́н Наго́и — система метро в городе Нагоя, Япония. Метро состоит из 6 линий, общей протяжённостью 93,3 км. В метрополитене Нагои 87 станций. Приблизительно 90% метро проходит под землей.  На всех станциях линий Хигасияма, Мэйдзо, Мэйко, Сакурадори и Камииида установлены автоматические платформенные ворота. По плану к 2026 году на всех станциях линии Цурумай будут установлены автоматические платформенные ворота, тем самым завершив их установку на всех станциях метрополитена.

Система метро принадлежит Транспортному бюро города Нагоя и эксплуатируется им, и, как и другие крупные японские города, включая Токио и Осаку, в значительной степени дополнена пригородным железнодорожным сообщением, образуя обширную сеть из 47 линий в районе Большой Нагоя и вокруг него. Из них линии метро Нагои составляют 38% от общего количества пассажиров.

В 2002 году система представила Hatchii в качестве официального талисмана.

История 
Открыт 15 ноября 1957 года. Стал третьим в Японии после Токио и Осаки. Первый участок метрополитена Нагои составлял всего 2,4 км в длину и состоял и трех станций, соединивших главный железнодорожный вокзал и нагойскую телебашню.

В 2005 году открыта линия для Всемирной выставки длиной 9,2 км.

Линии 

Шесть линий в метро, 93,3 километра, 87 станций схема.
 Первая линия — 22 станции
 Вторая линия — 34 станции
 Третья линия — 20 станций
 Шестая линия — 21 станция

Примечания

Ссылки 

 Сайт метрополитена города Нагоя
 http://www.urbanrail.net/as/jp/nagoya/nagoya.htm
 Интерактивная карта метро Нагои

Нагоя
Нагоя
Транспортные здания и сооружения Нагои
1957 год в Японии